Alue Lhok (Bubon), een plaats in het regentschap Aceh Barat van de provincie Atjeh, Indonesië. 
Alue Lhok (Kaway XVI), een plaats in  regentschap Aceh Barat van de provincie Atjeh, Indonesië.
Alue Lhok (Idi Tunong), een plaats in het regentschap Aceh Timur van de provincie Atjeh, Indonesië. 
Alue Lhok (Paya Bakong), een plaats in het onderdistrict Paya Bakong in het regentschap Noord-Atjeh (Aceh Utara) van de provincie Atjeh, Indonesië.